Barm-e Sabz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Qalam, berg, Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 
 Borm-e Sabz, ort, Kohgiluyeh och Buyer Ahmad, 

Robotskapade Iranförgreningar